Миге́л Аугу́шту Бомба́рда (; 6 марта 1851, Рио-де-Жанейро, Португалия — 3 октября 1910 года, Лиссабон, Португалия) — депутат португальского парламента, один из членов Португальской республиканской партии. По образованию врач. Был профессором в медико-хирургической школе. Внёс вклад в медицине, в частности в гистологии. Был основателем журнала «Современная медицина». Был генеральным секретарём XVI «Международного конгресса медицины и хирургии», который проходил в Лиссабоне в 1906 г. Один из руководителей свержения монархии и подготовки Португальского восстания 1910 г. в результате которого король Мануэл II вынужден был бежать и была образована Первая Португальская республика.

Смерть 
За несколько часов до начала восстания он совершал служебный обход в знаменитой больнице Рилафолес для душевнобольных. Впоследствии эта больница носила негласное название «Больница Бомбарды», так как он внёс существенный вклад в её развитие. В результате этого обхода его убил один из пациентов, который был душевнобольным. Похороны состоялись 6 октября 1910 года вместе с его соратником, военным офицером, убитым 4 октября 1910 года, Карлосом Кандиду душ Рейшем.

Основные труды и публикации Бомбарды 
 Dos Hemisférios Cerebrais e Suas Funções Psíquicas (1877)
 Distrofias por Lesão Nervosa (1880)
 Lições sobre a Epilepsia e as Pseudo-Epilepsias (1896)
 O Delírio do Ciúme (1896)
 Consciência e Livre Arbítrio (1896)
 A Contribuição ao Estudo dos Microcéfalos

Литература 
 

Политики Португалии
Революционеры Португалии
Убитые политики
Убитые в Португалии